Косяченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Косяченко, Анна Яковлевна (род. 1937) — советская колхозница, звеньевая, Герой Социалистического Труда.
 Косяченко, Григорий Петрович (1900—1983) — советский государственный деятель, председатель Госплана СССР.